Польский соус — название нескольких соусов в европейских кухнях.

Польский соус готовят на основе мирпуа, отваренного в ячменном пиве со сливочным маслом и пряностями, загущивают соусным пряником и приправляют уксусом, сахаром и солью. В польской кухне такой соус именуется «серым». Польский соус также получается на основе приправленного уксусом и сахаром кисло-сладкого коричневого соуса с замоченным изюмом или коринкой и миндальной стружкой или соуса велуте со сметаной, тёртым хреном и лимонным соком.

В русской и польской кухнях существовала традиция подавать отварную рыбу с маслом, зеленью и накрошенным сваренным вкрутую яйцом, и в ресторанном варианте этой традиции в русской кухне обычно соответствует польский соус. Он представляет собой приготовленный без муки неэмульгированный яично-масляный соус, которым обычно гарнируют нежирную отварную рыбу. Русский «польский соус» смешивают из рубленых или шинкованных варёных яиц с растопленным сливочным маслом, приправляют солью, лимонным соком или лимонной кислотой и зеленью укропа или петрушки и перед подачей прогревают при температуре не выше 70 °C. Е. А. Авдеева в «Полной поваренной книге русской опытной хозяйки» 1875 года предлагает рецепт польского соуса «к зразам и ко всем мясам» на основе припущенных в рыбном бульоне сардин с рубленым шалотом. Е. И. Молоховец в «Подарке молодым хозяйкам» называет польским другой масляный соус — на основе поджаренных на сливочном масле молотых сухарей, известный как сухарный, который подают к разварным овощам (цветной и белокочанной капусте, спарже). П. М. Зеленко в «Поварском искусстве» 1902 года приводит рецепты как польского соуса с тёртым сухим белым хлебом, так и «польского соуса с яйцами». Польский соус упоминается в повести «Дуэль» А. П. Чехова: на табльдоте у доктора Самойленко с ним подают отварных кефалей.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горячие соусы
Русская кухня
Польская кухня